Antoni II Acciaiuoli (segle XV), duc d'Atenes i senyor de Mègara, Sició, Tebes i Livàdia 
 Antoni II Boncompagni-Ludovisi (Roma, 1735 - 1805), príncep regnant del Piombino 
 Antonio II Correggio (segle XV), senyor de Correggio, Campagnola Rossena i Fabbrico 
 Antoni II della Scala (?-1412), senyor de Verona al morir el seu pare Guillem della Scala el 1404 i deposat aquell mateix any
 Antoni II Montefeltro (1343-1404), senyor/comte d'Urbino (1364-69)
 Antoni II o Antoni Caulees, patriarca de Constantinoble